Илко Пейчинов Илков е български строител от XIX век.

Биография 
Илко Пейчинов е роден в 1815 година в западномакедонското дебърско мияшко село Битуше, тогава в Османската империя, в големия род на строители Илкови. Син е на Пейчин Илков (1790), който е най-старият известен майстор зидар от рода. Самият Илко също става строител и продължава семейната традиция. Става известен майстор зидар в района и е много търсен. Строи къщи в околните села и построява църквата „Свети Архангел Михаил“ в Битуше. Илко има син Яков Илков, който става майстор строител и резбар.

Родословие

Бележки 

Български творци от Македония
Родени в Битуше
Представители на Дебърската художествена школа
Български предприемачи от Македония
Български строители